Kwere peut désigner :
 les Kwere, un peuple de Tanzanie ;
 le kwere, une langue de Tanzanie.